Dogs steht für:

 Dogs (Lied), Lied der britischen Rockband Pink Floyd (1977)
 Dogs (Zeitschrift), sich mit Hunden befassende Zeitschrift (seit 2006)

Dogs ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Peter Dogs (* 1953), deutscher Mediziner, Psychotherapeut und Autor
 Michael Dogs (* 1945), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Docs
 Docks
 Dox
 Dog